Mugiraneza ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Baptiste Mugiraneza (* 1988), ruandischer Fußballspieler
 Prosper Mugiraneza (* 1958), ruandischer Politiker
 Soso Mugiraneza, österreichischer Comedian
 Cedrick Mugiraneza (* 1990), österreichischer Fußballer, siehe Ösi Bua